Франция на детском конкурсе песни Евровидение участвовала впервые в 2004 году.Тома Понтье () с песней «Si on voulait bien» () занял 6 место, получив 78 очков. С 2005 по 2017 не участвовала в конкурсе. В 2018 вернулась и заняла 2-е место, тем самым улучшив свой результат на конкурсе. В 2020 году в Варшаве, прошел конкурс Детского Евровидение 2020, где 11-летняя певица Валентина выступила с песней «J’imagine» и принесла первую победу своей стране на детском конкурсе. Спустя два года, на конкурсе в Ереване, стране вновь улыбнулась удача, благодаря певцу Лиссандро с песней «Oh Maman!», который принес вторую победу.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Фотогалерея

Как принимающая страна

Голоса за Францию(2004, 2018-2019)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 Информация о конкурсе ESCKAZ.com

«Детское Евровидение» по странам
Музыка Франции